Jan Driessen (1921-2010), Nederlands verzetsstrijder en museumdirecteur
 Jan Driessen (1958), Belgisch archeoloog
 Jan Driessen (1960), Nederlands journalist
 Jan Driessen (1996), Nederlands basketbalspeler